Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1998/99 war die 53. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger SV Wermelskirchen (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), SC Schiefbahn, VfL Rhede (beide Wiederaufstieg nach sieben Jahren) und Viktoria Goch (Wiederaufstieg nach acht Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals die Amateurmannschaft des MSV Duisburg, die damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die TuRU Düsseldorf verließ die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder, Viktoria Goch nach einer Saison und Sardegna Oberhausen nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1998
Fußballsaison 1998/99